Albumy numer jeden w roku 2005 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2005 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2005 (Węgry)

Zobacz też